

Piłkarze 
 Víctor Rodríguez Andrade (1927–1985) – urugwajski piłkarz
 Víctor Rodolfo Rodríguez (1928–2006) – argentyński piłkarz i trener
 Víctor Rodríguez Soria (ur. 1987) – andorski piłkarz
 Víctor Rodríguez Romero (ur. 1989) – hiszpański piłkarz

Pozostali 
 Víctor Rodríguez Núñez (ur. 1955) – kubański poeta
 Víctor Rodríguez – kolumbijski aktor
 Víctor Rodríguez (ur. 1974) – meksykański zapaśnik
 Víctor Rodríguez (ur. 1995) – wenezuelski bokser